Малага — місто в Іспанії, а також низка пов'язаних з ним назв:
 Малага — провінція в Іспанії.
 Малага (футбольний клуб) — іспанський футбольний клуб із однойменного міста.
 Малага — іспанський баскетбольний клуб із однойменного міста.
Малага (тайфа) — середньовічна мусульманська держава на півдні Іспанії.
 Малага — Коста-дель-Соль (аеропорт) — аеропорт поблизу міста Малага.

Норвегія 

 Малага - населений пункт в муніципалітеті Олесун, районі Мере-ог-Ромсдал (Норвегія).

Латинська Америка 

 Малага, затока в прибережному регіоні Тихого океану департаменту Вальє-дель-Каука (Колумбія).

 Малага, колумбійський муніципалітет, столиця провінції Гарсія Ровіра, департамент Сантандер (Колумбія).

 Малага Арріба, муніципалітет провінції Сантьяго де Куба (Куба).

 Малага, містечко муніципалітету Сан-Хосе, департамент Ескуінтла (Гватемала).

 Малага, місцевість штату Дуранго (Мексика).

 Малага, місцевість Домініканської Республіки.

Гастрономія 

Малага — марка вина, яке первинно вироблялось у однойменному місті.
Малага - вид морозива, отриманого з вершків, яєць, родзинок та солодкого вина (Малага).

Інші значення

Малага — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Малага — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Див. також 
 Велес-Малага — муніципалітет в Іспанії в провінції Малага.
 Малага-дель-Фресно — муніципалітет в Іспанії у провінції Гвадалахара.

Багатозначні терміни